Џорџ има више значења:

 
 
 Округ Џорџ (Мисисипи)
 Џорџ (Ајова)
 Џорџ (Вашингтон)